Лисе́ла () — австронезийский язык, используемый  одноименной народностью, проживающей в северной и северо-восточной частях индонезийского острова Буру (). Сохраняется также среди небольших общин лисела, проживающих в западных частях островов Серам и Манипа, а также на острове Амбон. Численность носителей — около 11 900 человек.

Принадлежит к буруанской группе центрально-молуккской ветви центрально-малайско-полинезийских языков. В рамках языка выделяются два диалекта — собственно, лисела, используемый большей частью народностии, и тагалиса, который в ходу у обитателей побережья залива Каели на северо-востоке Буру.

Язык постепенно утрачивается значительной частью его носителей — многие лисела переходят либо на государственный язык Индонезии — индонезийский, либо на амбонский диалект малайского языка, так называемый мелаю амбон () — широко распространенный на Молуккских островах в качестве лингва-франка (фактически представляет собой упрощенный индонезийский язык с той или иной долей местной лексики).

Самым близкородственным для лисела является буруанский язык, в частности, его диалект масарете — их лексическая общность составляет 68 %.
 
Наиболее существенные исследования языка лисела были проведены в 1980-е супругами Чарлзом () и Барбарой () Граймсами — австралийскими миссионерами и этнографами, активными участниками организации SIL International (не путать с Джозефом () и Барбарой () Граймсами, родителями Чарлза, также известными австралийскими этнографами).

Примечания 

Языки Индонезии
Центрально-малайско-полинезийские языки
Молуккские острова
Малуку